Baureihe 130 steht für:
 DR-Baureihe 130, Diesellokomotive der Deutschen Reichsbahn
 RENFE-Baureihe 130, spanische Hochgeschwindigkeitszüge